

Miejscowości w Polsce 
 Równo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce 
 Równo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek

Miejscowości na Ukrainie
 Równo